Jucht steht für:

 Jucht (Krassyliw), Dorf in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw
 Jucht (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck in Nordrhein-Westfalen